Alfi Automobile – casa automobilistica tedesca attiva dal 1927 al 1928

Persone
Sayf al-Dīn Qalāwūn al-Alfi al-Manṣūr, sultano mamelucco
Hassan Al Alfi, politico egiziano